Конвой №3107 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у листопаді 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

До складу конвою увійшли транспорт «Чоко-Мару» (3515 GRT) та невеликий – 634 GRT – танкер «Unyu Maru No. 2», тоді як охорону забезпечував торпедний човен «Оторі». 

Загін вийшов із порту 7 листопада 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, які зазвичай діяли поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу, біля островів Огасавара, Маріанських островів і на підходах до Труку. Втім, проходження конвою №3107 відбулось успішно і 20 листопада він без втрат досягнув Трука.

Примітки 

3107